Glöckner bzw. Gloeckner steht für:
 Glöckner, Person, die Glocken läutet
 Glöckner (Familienname) (Gloeckner), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Glöckner (Berg), Berg am Rennsteig im Thüringer Wald

Siehe auch:
 Klöckner
 Glockner